Экзорци́ст:
 Экзорцист — человек, занимающийся экзорцизмом.
 Экзорцист — один из существовавших до II Ватиканского собора чинов церковнослужителя в Римско-католической Церкви.
 «Экзорцист» — мини-альбом российской метал-группы Арда.
  — роман Уильяма Питера Блэтти 1971 года.
 «Экзорцист» — оригинальное название фильма «Изгоняющий дьявола» (1973).
 «Экзорцист» — оригинальное название телесериала «Изгоняющий дьявола» (2016—2017).
 «Экзорцист» — предстоящий американский фильм 2023 года.